Název Prague (česky Praha) může znamenat:

 Prague (Oklahoma) – městečko s českou komunitou v americkém státě Oklahoma
 Prague (Nebraska) – vesnice v americkém státě Nebraska
 New Prague – malé město s českou komunitou v americkém státě Minnesota
Praha (okres Lučenec) – vesnice na Slovensku v Banskobystrickém kraji v okresu Lučenec

Externí odkazy